Университатя — название спортивных клубов:

Румыния 
 «Университатя» — футбольный клуб из города Крайова.
 «Университатя Крайова 1948» — футбольный клуб из города Крайова.
 «Университатя» — футбольный клуб из города Клуж-Напока.
 «Университатя» — баскетбольный клуб из города Клуж-Напока.

Молдавия 
 «Университатя Комрат» — футбольный клуб из города Комрат.

См. также 
 Университате
 Универсидаде